2-я Пролетарская народно-освободительная ударная бригада () — одно из первых тактических соединений Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне. Сформирована 1 марта 1942 года в Чайниче из бойцов Ужицкого, Чачанского и 2-го Шумадийского партизанских отрядов, насчитывала 1000 человек в составе четырёх батальонов. За годы войны прошла на своём боевом пути около 24 тысяч километров. В её рядах сражались коло 15 тысяч бойцов из всех краёв Югославии. 48 из них стали Народными героями, в их числе заместитель командира батальона Петар Лекович, первым удостоенный в феврале 1942 года высшей военной награды. После войны бригада вошла в состав Югославской Народной Армии.

Бригада участвовала в крупнейших сражениях на реках Неретва и Сутьеска, в отражении немецкого наступления «Кугельблиц», а также освобождении Белграда, Копаоника и Срема. Бригадой были выведены из строя 62 тысячи солдат противника. За боевые заслуги была награждена орденами Национального освобождения, Партизанской звезды, Братства и единства, а также «За храбрость». В день 15-летней годовщины начала битвы на Сутьеске бригаду наградили орденом Народного героя.

Боевой путь 
С момента своего формирования вплоть до образования 2-й Пролетарской дивизии бригада подчинялась непосредственно Верховному штабу НОАЮ. В марте и первой половине апреля 1942 года бригада приняла действовала в Восточной Боснии: партизанами были взяты города Борик, Власеница, Братунац, Миличи, Сребреница и Дриняча. Позднее бригада продолжила бои в Романии и участвовала в штурме опорных пунктов усташей в Рогатице и Хан-Песаке. Во второй половине апреля участвовала в боях за Борац в Герцеговине. В ходе Третьего вражеского наступления выполняла сложные боевые задачи около Чайниче, Горажде и Фочи, в районе Плевли, а в первой половине июля вела тяжёлые бои с четниками на Дурмиторе и около Гацко.

Поход в Боснийскую краину 

24 июня 1942 года выступила в поход в Западную Боснию под командованием Верховного штаба и в составе Ударной группы бригад. Вела бои около Калиновика, участвовала в разрушении железнодорожной линии между Сараево и Мостаром, взятии Тарчина и Пазарича, затем в боях в районе Травника, Дони-Вакуфа и Бугойно. С начала июля до середины октября бригада вела многочисленные бои. Совместно с 4-й Пролетарской, 10-й Герцеговинской и 1-й Краинской бригадами участвовала в штурме города Купрес и 25 сентября 1942 года в освобождении Яйце.

17 октября 1942 года в Дрваре Верховный Главнокомандующий Иосип Броз Тито вручил бригаде пролетарское знамя. После этого и до начала Битвы на Неретве бригада действовала около Босанско-Грахово, Ливно, Купреса, Дувно и в Книнской Краине. С 26 по 28 октября 1942 года нанесла контрудар по силам итальянской дивизии «Сассари» и четникам. Осуществляла очищение Книнской Краины от итальянцев и четников, а с 5 по 15 декабря вела бои за Ливно и Купрес.

Битва на Неретве 

В начале января 1943 года бригада вела ожесточённые бои под Книном и Стрмицей. С того времени и до форсирования Неретвы вела бои за Имотски и Посушье (9 и 10 февраля 1943 года), прорвалась в долину Неретвы, заняла Дрежницу и Грабово (16/17 февраля), где отличилась, разбив батальон итальянской дивизии «Мурдже». Совместно с другими восемью бригадами нанесла контрудар близ Горни-Вакуфа и разбила батальон 717-й пехотной дивизии. Благодаря этим успехам были спасены раненые партизаны и облегчено положение сил НОАЮ на Неретве.

В наступательных действиях Главной оперативной группы дивизий, бригада вела бои с четниками у Крсеца, на горном массиве Прень, около Биеле, озера Борачко, Главатичево, Обий, и Калиновика. В апреле она продолжила бои на Дрине. Два её батальона совместно с 4-й и 5-й пролетарскими бригадами участвовали в боях на горе Яворок и за Никшич (1 и 2 мая 1943 года), когда были разбиты несколько батальонов итальянцев и четников.

Битва на Сутьеске 

В ходе битвы на Сутьеске с 24 по 25 мая 1943 года участвовала в неудавшейся попытке прорыва из окружения к юго-востоку от Фочи. После этого до 10 июня вела тяжёлые бои на плато Вучево, за Кошур, Сухе, на плато Доне- и Горне-Баре и в районе высот Велика- и Мала-Кошута. Её успехи в боях на Вучево и Кошуте относятся к одним из самых важных эпизодов битвы. Бригада внесла значительный вклад в обеспечение прорыва немецких линий окружения на Зеленгоре 11 июня, а также на дороге Калиновик — Фоча. В ночь с 24 на 25 июня взяла Олово, а через два дня освободила Кладань. До начала сентября бригада действовала близ Тузлы и на горе Озрен, где участвовала в нанесении поражений сильным формированиям четников.

Поход в Сербию и Приепольская битва 

После завершения битвы на Сутьеске бригада перешла к Фоче, освободив её в ночь с 3 на 4 сентября, а далее в Санджак. 22 сентября была взята Плевля, а чуть позднее — Приеполье. По пути бригадой были освобождены Биело-Поле, Беране, Колашин и Прибой. Бригада вышла в Сербию, в течение месяца вела бои в районе Златибора и других местах. 4 декабря близ Приеполья бригада в ожесточённом бою с немцами понесла большие потери и вынуждена была отступить. В декабре 1943 года — январе 1944 года снова вела боевые действия бои за Златибор, Иваницу, Ариле, Прибой и другие города. В середине марта 1944 года в составе группы дивизий прорвалась в Сербию. С этого времени и вплоть до 21 мая вела непрерывные бои в Западной Сербии и Санджаке (Рудо, Златибор, Иваница, Каона, Повлен), однако была вынуждена отступить в Черногорию.

Конец войны 
В июне-июле 1944 года дивизия воевала в районе Андриевицы, участвовала в Андриевицкой операции. Во время прорыва группы дивизий из Черногории в Сербию участвовала в боях на Пештерском плато и реке Ибар. В августе действовала в горах Копаоника, в Жупи, на реке Расина и около Куршумлия, где отличилась в боях с четниками. В сентябре 1944 года участвовала в боях на Ибаре, около Пожеги и Горни-Милановаца. Отличилась в Белградской операции. После этого до конца декабря действовала на Сремском фронте. В феврале — марте 1945 года сражалась на Дрине (Баня-Ковиляча и Лозница). В апреле бригада участвовала в освобождении районов Восточной Боснии, а затем в боях в Славонии и на Маевице.

Народные герои Югославии из бригады 

 Спасения «Цана» Бабович
 Радош Бойович
 Милорад Бонджулич
 Бошко Буха
 Алекса Дейович
 Душан Дугалич
 Петар Грачанин
 Драгослав «Гоша» Джорджевич
 Предраг Йефтич
 Сава «Сирогойно» Йованович

 Радослав Ковачевич
 Милинко Кушич
 Миодраг «Луне» Милованович
 Петар Лекович
 Никола Любичич
 Бранислав «Джомба» Обрадович
 Слободан «Крцун» Пенезич
 Анджа Ранкович
 Милорад Умьенович
 Средойе Урошевич
 Боголюб Чукич

Литература 
 Војна енциклопедија, Београд 1975. година
 Народни хероји Југославије, «Младост», Београд 1975. година
 Друга пролетерска бригада 1942—1992 — илустрована монографија, Београд 1992
 ДРУГА ПРОЛЕТЕРСКА БРИГАДА — сећања бораца, књига 2
 ДРУГА ПРОЛЕТЕРСКА БРИГАДА — сећања бораца, књига 4

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году